Neporadza est une commune slovaque du district de Rimavská Sobota ;
 Neporadza est une commune slovaque du district de Trenčín.